Улица Мечникова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Мечникова — улица в Астрахани.
 Улица Мечникова — улица в Красноярске.
 Улица Мечникова — улица в Муроме.
 Улица Мечникова — улица в Новошахтинске.
 Улица Мечникова — улица в Перми.
 Улица Мечникова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Мечникова — улица в Самаре.
 Улица Мечникова — улица в Сарапуле.
 Улица Мечникова — улица в Ставрополе.
 Улица Мечникова — улица в Сургуте.
 Улица Мечникова — улица в Сызрани.
 Улица Мечникова — улица в Томске.
 Улица Мечникова — улица в Челябинске.
 Улица Мечникова — улица в Элисте.

Украина 
 Улица Мечникова — улица в Запорожье.
 Улица Мечникова — улица в Киеве.
 Улица Мечникова — улица во Львове.
 Улица Мечникова — улица в Мелитополе.
 Улица Мечникова — улица в Одессе.
 Улица Мечникова — улица в Чернигове.

См. также 
 Проспект Мечникова